Philomedidae är en familj av kräftdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Philomedidae i överfamiljen Sarsielloidea, ordningen Myodocopida, klassen musselkräftor, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Myodocopida, klassen musselkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Philomedidae 48 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Philomedidae